USS Algonquin je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Algonquin (1863) 
 USS Algonquin (1898) 
 USS Algonquin (1918)

Algonquin